

Geografia 
Canada
 Cochrane  – città dell'Alberta 
 Cochrane  – città dell'Ontario 
Cile
 Cochrane  – città della regione di Aysén
 Cochrane  – fiume
 Lago Cochrane  – lago al confine con l'Argentina (dove è chiamato Lago Pueyrredón)
 Stati Uniti d'America
 Cochrane  – villaggio della Contea di Buffalo, Wisconsin

Persone 
 Thomas Cochrane – ammiraglio e uomo politico britannico

Altro 
 Cochrane Collaboration  – iniziativa internazionale no-profit di ricerca clinica che mantiene il database Cochrane sull'efficacia e sicurezza degli interventi sanitari